Линден, Ханс:
 Линден, Ханс (1826—1884) — шведский шахматист.
  (1908—1990) — шведский архитектор.